Иван Милосавский — имя следующих персоналий:
* Милославский, Иван Богданович (ум. 1681) — боярин, двоюродный брат царицы Марии Милославской.
 Милославский, Иван Михайлович (1635—1685) — окольничий, приближённый царя Фёдора Алексеевича.